Ла Канделарија има више значења:

 Ла Канделарија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Канделарија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Канделарија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Канделарија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Канделарија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Канделарија (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канделарија (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канделарија, Ел Армадиљо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канделарија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Канделарија (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Канделарија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Канделарија (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија, Чанкаленхе (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Канделарија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Канделарија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Канделарија (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Канделарија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Канделарија (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Канделарија, Кристо Реј (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канделарија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канделарија, Ел Родете (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канделарија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канделарија (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Канделарија (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Канделарија (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Канделарија (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Канделарија (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Канделарија (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Канделарија (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Канделарија (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Канделарија (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Канделарија (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија, Пуебло Нуево (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија, Ел Крусеро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија (Сантијаго Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Канделарија (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Канделарија (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Канделарија (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Канделарија (Тласко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Канделарија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Канделарија (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Канделарија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Канделарија, Лас Пласитас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Канделарија (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Канделарија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Канделарија (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Канделарија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Канделарија (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Канделарија, Ел Баријал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Канделарија, Сан Худас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Канделарија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Канделарија, Гранха (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Канделарија, Ранчо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Канделарија (Тласко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Канделарија (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија, Ла Раскиња (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија, Унидад Абитасионал (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канделарија (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Канделарија (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Канделарија (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Канделарија (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Канделарија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Канделарија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику